Stefanowo bezeichnet Ortschaften in Polen:

Ortschaften in der Woiwodschaft Großpolen
 Stefanowo (Babiak), Dorf der Gmina Babiak
 Stefanowo (Kazimierz Biskupi), Dorf der Gmina Kazimierz Biskupi
 Stefanowo (Krzyż Wielkopolski), Weiler in der Gmina Krzyż Wielkopolski
 Stefanowo (Piaski), Dorf der Gmina Piaski
 Stefanowo (Sompolno), Dorf der Gmina Sompolno
 Stefanowo (Zbąszyń), Dorf der Gmina Zbąszyń
Ortschaften in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Stefanowo (Bytoń), Dorf der Gmina Bytoń
 Stefanowo (Inowrocław), Dorf der Gmina Inowrocław 
 Stefanowo (Koronowo), Weiler in der Gmina Koronowo
Ortschaften in der Woiwodschaft Masowien:
 Stefanowo, Wüstung auf dem Gebiet der Gmina Gielniów
 Stefanowo (Lesznowola), Dorf der Gmina Lesznowola
Dorf in der Woiwodschaft Podlachien:
 Stefanowo (Sidra), Dorf der Gmina Sidra
Ortschaften in der Woiwodschaft Pommern:
 Stefanowo, Wüstung auf dem Gebiet der Gmina Kosakowo
 Stefanowo (Liniewo), Dorf der Gmina Liniewo